

Persone 
Alessandro Zappata – latinista, insegnante e traduttore italiano
Filippo Zappata – ingegnere aeronautico italiano

Ferrovie 
 Quadrivio Zappata – posto di movimento che assicura la comunicazione bidirezionale tra la linea ferroviaria Torino Porta Nuova – Torino Porta Susa e quella Torino Lingotto - Torino San Paolo, permettendo ai treni di passare dall'una all'altra linea indipendentemente dalla direzione di provenienza
 Stazione di Torino Zappata – stazione ferroviaria di Torino, posta in corrispondenza del Quadrivio Zappata (a Crocetta)